Васильевский сельский округ — название ряда административно-территориальных/муниципальных единиц в Казахстане и РФ.

Список

Казахстан 

 Васильевский сельский округ — в составе Сандыктауского района Акмолинской области.

Российская Федерация 

 Белгородская область
 Васильевский сельский округ — в составе Ракитянского района (до 2009 года).

 Кировская область
 Васильевский сельский округ — в составе Немского района (до 2011 года).

 Марий Эл
 Васильевский сельский округ — в составе Юринского района.

 Московская область
 Васильевский сельский округ — в составе Сергиево-Посадского района (1994—2006).
 Васильевский сельский округ — в составе Серпуховского района (1994—2006).

 Омская область
 Васильевский сельский округ — в составе Марьяновского района.

 Смоленская область
 Васильевский сельский округ — в составе Сафоновского района.
 Васильевский сельский округ — в составе Тёмкинского района.

 Тверская область
 Васильевский сельский округ — в составе Старицкого района (до 2005 года).

 Тульская область
 Васильевский сельский округ — в составе Венёвского района.

 Ярославская область
 Васильевский сельский округ — в составе Пошехонского района.

См. также 
 Васильевский район